CVV steht für:
 Card Validation Value, ein Sicherheitsmerkmal auf Kreditkarten, siehe Card Validation Code
 Cartellverbandsversammlung, die jährliche Gesamttagung des Cartellverbands der katholischen farbentragenden Studentenverbindungen Österreichs
 Constructora Venezolana de Vehículos, ein ehemaliger Automobilhersteller aus Venezuela

CvV steht für:
 Charta von Venedig, eine internationale Richtlinie der Denkmalpflege

Abkürzung